Undertow ( für „Sog“) steht für:

 Undertow (Album), Studioalbum (1993) von Tool
 Undertow (Band), deutsche Metal-Band
 Undertow (Band, Vereinigte Staaten), US-amerikanische Hatecore-Band
 Undertow – Im Sog der Rache, US-amerikanischer Spielfilm (2004)
 Undertow ist ein Webserver, der in WildFly und JBoss EAP genutzt wird.